Okręty US Navy o nazwie USS „Rush”

 Pierwszy USS „Rush” (SP-712) był okrętem patrolowym. Wszedł do służby w 1917 roku.
 Drugi USS „Rush” (WSC-151) był kutrem US Coast Guard. Wszedł do służby w 1927 roku. W służbie w US Navy w latach 1941-1946.

Zobacz też 
 USS William R. Rush

Rush